Slovem Harasov se označuje několik objektů:

 hrad Harasov – zbytky hradu ve Středočeském kraji v okrese Mělník
 rybník Harasov – rybník ve Středočeském kraji v okrese Mělník při hradu Harasov
 Hotel Harasov – hotel ve Středočeském kraji v okrese Mělník nedaleko hradu a rybníku Harasov
 osada Harasov – osada ve Středočeském kraji v okrese Mělník pod hradem Harasov nedaleko rybníku Harasov, administrativně součást Bosyně